Schozach ist ein Orts- und Gewässername:

 Schozach (Fluss), rechter Zufluss des Neckars im Stadtteil Sontheim von Heilbronn, Baden-Württemberg
 Schozach (Ilsfeld), Ortsteil der Gemeinde Ilsfeld im Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg